Больница Святого Духа () — бывшая больница, расположенная в северной части района Альтштадт нижнебаварского города Ландсхут. Сегодня здание, которое относилось к архиепархии Мюнхена и Фрайзинга и использовалось как монастырь, является домом престарелых; было построено в 1728 году, расположено напротив позднеготической церкви Святого Духа.

См. также 
 Резиденция герцогов в Ландсхуте
 Дворец Петтенкофер
 Дом кронпринца
 Дворец Эцдорф

Примечания

Литература 
 Backmund, Norbert: Die Chorherrenorden und ihre Stifte in Bayern, Passau 1966, S. 220;
 Spitzlberger, Georg: Heiliggeist Landshut (Kleine Kunstführer Schnell & Steiner 964), München-Zürich 1981;
 Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bayern II: Niederbayern, bearb. von Michael Brix, München 1988, S. 304—309.

Ссылки 
 

Достопримечательности Ландсхута
Здания и сооружения Ландсхута
Больницы Германии
Здания и сооружения, построенные в 1728 году